Уж:
 Уж — річка на Закарпатті, притока Лаборцю
 Уж — річка в західному Поліссі, притока Прип'яті
 Уж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д’Ор
 Уж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона